Life Starts Now — третий студийный альбом канадской группы Three Days Grace, издан 22 сентября 2009 года, второй альбом, выпущенный под руководством Ховарда Бэнсона (), успешно продюсировавшего One-X, предыдущий альбом группы. В первую неделю продаж разошлось более 78 000 копий.

Об альбоме 
Life Starts Now изначально позиционировался как «более музыкально глубокий и личный».

Преподготовка Life Starts Now началась в январе 2009 года, запись прошла в Ванкувере, в марте. Альбом был закончен в августе того же года. Группа анонсировала выпуск альбома на 22 сентября 2009 год.

Список композиций 
Все песни написаны и сочинены участниками Three Days Grace.

Синглы 
Первый сингл, «Break», вышел в свет 1 сентября 2009 на радиостанциях США и официальном сайте группы, 4 сентября стал доступен к скачиванию на iTunes. Клип на этот трек был снят 14 сентября 2009 года.

Второй сингл, «The Good Life» появился в ротации американских радиостанций 9 февраля 2010 года. Клип вышел 28 апреля 2010 года.

Участники записи 
Адам Гонтье () — вокал, ритм-гитара
 Барри Сток () — соло-гитара
 Брэд Уолст () — бас-гитара, бэк-вокал
 Нил Сандерсон () — бэк-вокал, барабаны, перкуссия, клавишные

Примечания 

Альбомы Jive Records
Альбомы Three Days Grace
Альбомы, спродюсированные Говардом Бенсоном
Альбомы Zomba Group of Companies